Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 184-es jelzésű menetrend szerinti autóbuszjáratok: 

 184-es busz (Budapest, 1984–1990)megszűnt
 184-es busz (Budapest)